Vindex ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Iulius Vindex (um 25–68), römischer Senator
 Marcus Macrinius Avitus Catonius Vindex, römischer Offizier (Kaiserzeit)